Avicii - szwedzki DJ, producent muzyczny i autor tekstów
 Avicii - nazwa najniższego piekła w naukach buddyjskich